Penza steht für:
 Penza, Stadt in der Oblast Pensa, Russland, siehe Pensa
 (3189) Penza, nach der russischen Stadt benannter Asteroid
 Ronald Penza (1949–1998), sambischer Politiker
 Sao Penza, Automodell der Marke Sao